Ференц Мольнар (1878—1952) — угорський письменник і драматург.
 Ференц Мольнар (1885—1954) — угорський футболіст і тренер, гравець збірної Угорщини
 Ференц Мольнар (1891-?) — угорський футболіст і тренер
 Ференц Мольнар (?-?) — угорський футболіст, володар кубка Угорщини
 Ференц Мольнар (1904-?) — угорський легкоатлет. Учасник Олімпійських ігор 1928 року у потрійному стрибку

Див. також 
 Мольнар